Pollachius pollachius — espécie de peixe demersal semelhante ao bacalhau, conhecido como juliana
Sopa Juliana

Desambiguações de antropônimos